Villanueva de la Reina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de la Reina (ort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Villanueva de la Reina (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar